Lounès Gaouaoui - em árabe, الوناس قواوي (Tizi Ouzou, 28 de setembro de 1977) é um futebolista argelino que atua como goleiro. Atualmente, defende o CS Constantine.

Carreira 
Gaouaoui representou o elenco da Seleção Argelina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2004.

Ttulos 
Pelo Jeunesse Sportive de Kabylie (5)
Campeonato Argelino de Futebol : 2004 e 2006.
 Copa da CAF : 2000, 2001 e 2002.

Links Externos 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Argélia
Futebolistas da Argélia
Futebolistas do CS Constantine
Jogadores da Seleção Argelina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010